Regiunea Estică este una dintre cele patru regiuni ale Ugandei. Conform recensământului din 2002, populația regiunii era de 6.204.915 locuitori.

Districte 
În 2010, Regiunea Estică avea 32 de districte:

Referințe 

Regiunile Ugandei